Albert Jouvin de Rochefort (v. 1640-1710), cartographe français ;
 Xavier Jouvin (1801-1844), gantier français ;
 Benoît Jouvin (1810-1886), journaliste français ;
 Hippolyte Jouvin (1825-1889), photographe français ;
 Georges Jouvin (1923-2016), trompettiste français.

Jouvin est aussi un prénom peu usité, variante de Joévin.

Patronyme normand